Ограниченное партнерство, LP () — это форма бизнес-партнерства, в которой есть один или несколько генеральных партнеров, которые управляют ежедневной деятельностью бизнеса и несут неограниченную ответственность за долги и обязательства партнерства, и один или несколько ограниченных партнеров, которые вносят капитал в бизнес, но имеют ограниченную ответственность за долги и обязательства партнерства

В ограниченном партнерстве ограниченные партнеры обычно не участвуют в управлении бизнесом и не несут ответственности за долги и обязательства партнерства сверх внесенного ими капитала. Общие партнеры, с другой стороны, несут неограниченную ответственность за долги и обязательства партнерства и отвечают за управление бизнесом.

Ограниченные партнерства часто используются в недвижимости, технологических стартапах и других типах инвестиционных партнерств, где ограниченные партнеры хотят инвестировать в партнерство, не отвечая за ежедневное управление бизнесом и не рискуя больше, чем своим первоначальным капиталовложением.

Генеральные партнеры во всех основных аспектах находятся в той же юридической позиции, что и партнеры в обычной фирме: они имеют управленческий контроль над ко мпанией, делят право пользования имуществом партнерства, делят прибыли фирмы в определенных пропорциях и несут солидарную ответственность за долги товарищества.

Невозможно совмещать генеральное и ограниченное партнерство.

Ограниченные партнеры:
 Вносят средства или имущество в бизнес при его создании
 Несут ответственность только за долги в границах суммы, которую они внесли. Генеральные партнеры в свою очередь несут ответственность за любые долги, которые бизнес не может оплатить.
 Не могут управлять бизнесом в отличие от генеральных партнеров, которые контролируют и управляют бизнесом.
 Не могут изъять свой начальную долю
 Должны зарегистрироваться в HMRC для уплаты налогов.

Примечания 

Организационно-правовые формы
Корпоративное управление
Коммерческое право